Bull Run steht für:
 Bull Run, einen Bach in der Nähe von Manassas, Virginia, Vereinigte Staaten
 Bull Run (Wertpapiere), ein kurzfristiger, sehr starker Aufwärtstrend eines Wertpapier-Kurses

Bull Run ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bull Run (Louisiana)
 Bull Run (Maryland)
 Bull Run (New York)
 Bull Run (Virginia)
 Bull Run (West Virginia)

in der Schreibweise Bullrun
 Bullrun Rally, ein US-amerikanisches Straßenrennen
 Bullrun, ein Spionageprogramm des US-amerikanischen Geheimdienstes NSA